

Patronyme 

 George Pisi, joueur samoan de rugby à XV ;
 Tusi Pisi, joueur samoan de rugby à XV.

Entomologie 
 Apion pisi, est une espèce d'insectes coléoptères de la famille des Curculionidae.
Patronyme samoan